Мужская сборная Чехии по гандболу — национальная команда, представляющая Чехию на международных соревнованиях по гандболу. Управляется Федерацией гандбола Чехии. Высшим успехом сборной Чехии на чемпионатах Европы является шестое место в 1996 и 2018 годах, а на чемпионатах мира — 8-е место в 1995 году.

До того, как Чешская Республика стала независимой в 1993 году, национальная сборная Чехословакии выиграла пять медалей чемпионата мира между 1954 и 1967 годами и квалифицировалась на каждый чемпионат мира между 1954 и 1993 годами. Новая Чешская федерация была допущена до квалификации на первый чемпионат Европы в 1994 году, однако сборная Словении обыграла их по сумме двух встреч используя правило выездного гола.

История и статистика

Чемпионаты мира

Чемпионаты Европы

Рекордсмены

По матчам

По голам

См. также 
 Женская сборная Чехии по гандболу

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте ЕГФ

Чехия
Гандбол в Чехии
Гандбол